Rangiersignal steht für:

 in Deutschland: Signal eines Rangierbegleiters, siehe Rangieren #Rangiersignale
 in der Schweiz: Eisenbahnsignal zu Regelung von Rangierfahrten, siehe Rangiersignal (Schweiz)